Strada statale 95 di Brienza – strada statale in Italia
 Strada statale 95 – strada statale in Polonia